Кубок Узбекистану з футболу 2019 — 27-й розіграш головного кубкового футбольного турніру у Узбекистані. Титул володаря кубка здобув Пахтакор.

Календар

Попередній раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|19 квітня 2019

|}

Перший раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|30 квітня 2019

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|1 травня 2019

|}

Другий раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|19 червня 2019

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|25 червня 2019

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|26 червня 2019

|}

1/8 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|3 серпня 2019

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|4 серпня 2019

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|21 серпня 2019

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|22 серпня 2019

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|26 вересня 2019

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Узбекистану на сайті soccerway 

2019
Узбекистан
2019 в Узбекистані